Chewning House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chewning House (Kentucky), NRHP-Nr. 84001502
 Chewning House (North Carolina), NRHP-Nr. 89000034